Trois membres de la famille Carnot sont usuellement appelés Sadi Carnot :
 Nicolas Léonard Sadi Carnot (1796-1832), fils du physicien et homme politique français Lazare Carnot, lui-même physicien français et l'un des fondateurs de la thermodynamique ;
 Marie François Sadi Carnot (1837-1894), neveu du précédent, homme d'État français, président sous la Troisième République, mort assassiné ;
 Lazare Hippolyte Sadi Carnot (1865-1948), fils du précédent, colonel et écrivain français.

Notes et références